De tijdrit over 1000 meter voor mannen staat sinds 1966 op het programma van het wereldkampioenschap baanwielrennen. De vrouwen rijden hun tijdrit over 500 meter.

Medaillewinnaars

Mannen (1000 meter)

Vrouwen (500 meter)

Medaillespiegel

Mannen

Vrouwen

Zie ook
Tijdrijden

Wereldkampioenen tijdrijden
Lijsten Tijdrit 1000 meter